Pendant l'histoire beaucoup d'alliance et d'organisation prirent le nom Ligue catholique, incluant :

Ligue catholique (États-Unis) - Groupe de droit civil des États-Unis.
Ligue catholique des droits de l'homme - Groupe de droit civil au Canada
Ligue catholique (Saint-Empire) - Alliance du Saint-Empire pendant la guerre de Trente Ans.
Ligue catholique (Italie) - Alliance menés par les États pontificaux pendant les guerres d'Italie.
Ligue catholique (France) - Une des factions de la fin des guerres de religion.

Voir aussi